Natagaima kan syfta på:

 Natagaima (släkte) – ett släkte insekter
 Natagaima (kommun) – en kommun i Colombia
 Natagaima (ort) – kommunens huvudort